Purwajaya (Purwadadi), een plaats in Indonesië
Purwajaya (Peundeuy), een plaats in Indonesië
Purwajaya (Krangkeng), een plaats in Indonesië
Purwajaya (Tempuran), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing